Palacio del Senado puede referirse a:

 Palacio del Senado (Rusia).
 Palacio del Senado (España).
 Palacio del Luxemburgo, sede del senado francés.